Блейден:
 Блейден — округ в штате Северная Каролина, США.
 Блейден, Рональд (1918—1988) — американский художник и скульптор.